Le Parti pirate () est un parti politique tunisien appartenant à un mouvement mondial créé en Suède en 2006.

Ayant obtenu son visa le , il est le deuxième Parti pirate en Tunisie après le Parti pirate tunisien. Il est devenu membre du Parti pirate international le .

Buts 
Selon le visa accordé au parti et publié dans le Journal officiel de la République tunisienne, le Parti pirate .

Objectifs 
Le parti s'inspire directement de son homologue suédois, le Piratpartiet et se donne comme objectifs de :
 Consacrer le droit de chaque citoyen à la liberté absolue d'expression et de communication, d'association et de réunion ;
 Représenter les petits investisseurs pour protéger leurs entreprises contre les poursuites relatives à la propriété intellectuelle ;
 Consacrer le droit des citoyens de circuler librement dans le monde ;
 Promouvoir la démocratie directe et intégrer les technologies numériques dans ce domaine ;
 Mettre fin au contrôle de l'Internet ;
 Consacrer la neutralité de l'Internet ;
 Protéger la liberté de l'information et le journalisme d'investigation, ainsi que son indépendance ;
 Garantir l'accès libre et inconditionnel à l'information ;
 Agir en faveur du principe de la transparence absolue du gouvernement et du secteur public ;
 Promouvoir l'open gouvernance ;
 Promouvoir des systèmes alternatifs au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle classique ;
 Lutter contre toute forme de censure ;
 Défendre les droits et libertés individuelles et collectives, surtout en ce qui concerne les libertés numériques ;
 Utiliser les logiciels libres dans les institutions publiques afin de s'adapter à l'ère de la technologie numérique avec un faible coût et une haute performance ;
 Promouvoir les normes numériques ouvertes ;
 Lutter contre les formes de monopole numérique et affronter les aspects négatifs de logiciels propriétaires et la domination d'un parti sur le marché ;
 Éliminer les obstacles juridiques qui entravent le droit des médias et surtout les réseaux de médias communautaires libres et sans but lucratif.

Composition 
Les fondateurs du parti sont :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Parti pirate tunisien
 Politique en Tunisie
 Partis politiques en Tunisie

Liens externes 

Tunisie
Parti politique en Tunisie
Parti politique fondé en 2012